Lebien kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Łebień (ort i Polen, Powiat lęborski), Pommerns vojvodskap, 
 Lebien (flygplats), Pommerns vojvodskap, Powiat lęborski, 
 Łebień (ort i Polen, Powiat słupski), Pommerns vojvodskap,

Tyskland 

 Lebien, Annaburg – ort, Annaburg, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Polenförgreningar